The Alternative – album grupy Chelsea
 The Alternative – album projektu IAMX